Луїджі Буза  — італійський каратист, олімпійський чемпіон Олімпійських ігор 2020 року, дворазовий чемпіон світу, п'ятиразовий чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу та Європи, призер Європейський ігор.

Спортивні досягнення

Посилання 
 Луїджі Буза  на сайті World Karate Federation.

Італійські каратисти
Італійські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020